Калошевић се може односити на:

 Калошевић (Теслић), насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Калошевић (Тешањ), насељено мјесто у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ